Сулятицький (ж. Сулятицька) — польське і українське прізвище.

 Сулятицький Мирослав Володимирович (1921—1948) — український військовик, діяч УПА, лицар Срібного хреста заслуги УПА та Бронзового хреста бойової заслуги УПА
 Сулятицький Павло (1884—1932) — громадський і політичний діяч, правник, член РУП.
 Сулятицький Степан Петрович (1895—1978) — сотник УГА, комендант коша Карпатської Січі, діяч ОУН.
 Сулятицький Тадей Васильович (нар. 1933) — український театральний і громадсько-культурний діяч, історик театру Буковини. Заслужений працівник культури УРСР (1981).

Див. також 
 Сулятицька — пасажирський зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці, розміщений на лінії Жмеринка — Могилів-Подільський.
Українські прізвища
Польські прізвища